Архип Миронович Лабахуа () — советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров Абхазской АССР (1953—1957).

Биография 
Родился 15 марта 1910 года в селе Река (ныне — в Очамчирском районе Абхазии).

В 1936 году окончил Московский горный институт имени И. В. Сталина (сегодня — Горный институт НИТУ «МИСиС»).

 1936—1950 гг. — заместитель начальника, начальник участка, заместитель главного инженера, управляющий шахтой имени И. В. Сталина, главный инженер треста «Ткварчелиуголь» (Абхазская АССР); в 1939 году принят в ВКП(б);
 1950—1953 гг. — директор треста «Ткварчелиуголь» (Абхазская АССР),
 1953—1957 гг. — председатель Совета Министров Абхазской АССР,
 1959—1975 гг. — заместитель председателя Совета Министров Грузинской ССР.

Награды и звания 
Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта».

Источники 
 Биография
 Ордена
 

Родившиеся в Реке
Заместители глав правительств союзных республик СССР
Главы правительства Абхазской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва